

Населені пункти та їхні частини

 Ґраниця — село в гміні Стшеґом Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґраниця — село в гміні Міхаловіце Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Ґраниця — село в гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Ґраниця — село в гміні Інсько Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґраниця — частина села Ленґ у гміні Хелмно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґраниця — частина села Вітошин у гміні Казімеж-Дольни Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Ґраниця — частина села Лібрантова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґраниця — частина села Шинвалд у гміні Скшишув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґраниця — частина села Новодвоже в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґраниця — частина села Ясениця в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ґраниця — частина села Мухаж у гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґраниця — частина села Завадка в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґраниця — частина села Семехув у гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґраниця — частина села Суткув у гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґраниця — частина села Чарноховиці в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ґраниця — частина села Сменґожув у гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґраниця — частина села Борусова в гміні Ґрембошув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґраниця — частина села Вільковия в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґраниця — частина села Жизнів (Жизнув) у гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґраниця — частина села Вроцанка в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґраниця — частина села Добжехув у гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґраниця — частина села Красне в гміні Красне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґраниця — частина села Ями в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґраниця — частина села Задушники в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґраниця — частина села Стражув у гміні Красне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґраниця — частина села Лютча в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґраниця — частина села Ленкі-Ґурне в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґраниця — частина села М'якиш-Старий (Менкіш-Старий) в гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґраниця — частина села Домбе в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґраниця — частина села Гнатковичі (Гнатковіце) в гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґраниця — частина села Чанець у гміні Поромбка Бельського повіту Сілезького воєводства
 Ґраниця — частина села Воля-Заґойська-Дольна в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґраниця — частина села Стара Дембова-Воля в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґраниця — частина села Тополя в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґраниця — частина села Островіте в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґраниця — осада в гміні Кенти Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ґраниця — осада в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Ґраниця — осада в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґраниця — осада в гміні Кольоновське Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Ґраниця — осада в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки